Осада Таррагоны:
 Осада Таррагоны (1811)
 Осада Таррагоны (1813)